Le flirt, relation informelle entre 2 personnes ;
 Le Stadler FLIRT, rame automotrice construite par Stadler Rail ;
 Le Flirt, voilier construit par les chantiers Jeanneau ;
 , le nom de plusieurs navires de la Royal Navy.

Cinéma et télévision 
 Flirt est un film italien réalisé par Roberto Russo en 1983.
 Flirt est un court métrage américain réalisé par Hal Hartley en 1993.
  est un film germano-américain réalisé par Hal Hartley en 1995.
 Flirt est un court métrage allemand réalisé par Diego Fried et Felix Haß en 2000.
  est un film néerlandais réalisé par Jaap van Eyck en 2005.
 Flirt est un téléfilm américain réalisé en 2006.